Exciter (effect) - een geluidseffect
 Exciter (band) - een metalband
 Exciter (album) - een album van Depeche Mode